Antoine Guitton (1901-1977), homme politique français ;
 Henri Guitton (1904-1992), économiste français ;
  ;
 Jules Guitton (1826-1884), bâtonnier, avocat et maire d'Angers ;
 Pierre Guitton (1944-2021), dessinateur de bandes dessinées et un peintre français ;
 René Guitton (né en 1944), essayiste français.

Voir aussi 
 Abraham Duquesne-Guitton (1648-1724), amiral et gouverneur général des Isles du Vent
 Joachim-Elzéard de Gantel-Guitton (1779-1781)
 
 

Patronyme français
Homonymie de patronyme